1989 Голяма награда на Белгия е 36-о за Голямата награда на Белгия и единадесети кръг от сезон 1989 във Формула 1, провежда се на 27 август 1989 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия
1989 година в Белгия